Джос-Плато () — плато в Нігерії, штат Плато, та великий оловорудний район в центральній частині, який розробляється з 1909 року. 
 Джос () — 10-те за величиною місто в республіці Нігерія.